A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon az A csoport mérkőzéseit június 9. és június 20-a között játszották. Németország nyerte meg, a második helyet Ecuador szerezte meg. Lengyelország és Costa Rica kiesett. A mérkőzéseken összesen 18 gól esett.

Tabella

Németország vs Costa Rica

Lengyelország vs Ecuador

Németország vs Lengyelország

Ecuador vs Costa Rica

Ecuador vs Németország

Costa Rica vs Lengyelország

Források 
 

Csoport A